Рафаель Роттер  (нім. Rafael Rotter; 14 червня 1987, м. Відень, Австрія) — австрійський хокеїст.
 Роттер-Зе - район міста Тросдорф.